Ao ato de dividir em troços (pela força)

Uma embarcação ou qualquer parte de um navio encalhado ou afundado.

Objetos criados pelos humanos e que se encontram em órbita ao redor da Terra.

Desambiguação